Урмениш има више значења:

 Урмениш (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Урмениш (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Урмениш (Бистрица-Насауд), општина у округу Бистрица-Насауд у Румунији